Prva tabela prikazuje popoln pregled rezultatov moštva Brabham v Formuli 1. Druga tabela vključuje rezultate ostalih moštev, ki so uporabljala Brabhamovo šasijo.

Rezultati moštva Brabham 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Rezultati ostalih moštev z Brabhamomovi dirkalniki 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Opombe

Brabham
Brabham